Атаман может означать:
 Атаман — старший в роду и предводитель у степных народов, предводитель казаков или (устар.) вообще старший в деле.
 Атаман — железнодорожная станция 2-го класса, расположенная в станице Егорлыкской (Ростовская область).
 «Атаман» — легковой автомобиль повышенной проходимости производства Горьковского автомобильного завода.
 «Атаман» — баскетбольный клуб из Ростова-на-Дону.
 «Атаман Платов» — пассажирский фирменный поезд № 641/642, следующий по железнодорожному сообщению Ростов-Адлер.
 «Атаман» — российский телесериал 2005 года.
 «Атаман» — последняя песня группы «Кино». Изначально — черновая демозапись Виктора Цоя.

Персоналии 
 Атаман, Адам Иванович (1920—1991) — Герой Советского Союза.
 Атаман, Кутлуг (род. 1961) — современный турецкий художник и кинорежиссёр.
 Атаман, Эргин (род. 1966) — турецкий баскетболист и тренер.

См. также 
 Атаманы () — племя в южном Эпире, упоминаемое Плутархом
 Атаманка
 Атаманов
 Атамановка
 Атаманово
 Атамановский
 Атаманская
 Атаманское